Výraz spáleniště může znamenat:

 Spáleniště – ohněm spálená plocha nebo území
 Spáleniště (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Český Krumlov

sídlo
 Spáleniště (Dobruška) – část města Dobruška v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Spáleniště (Libkov) – osada u Libkova v okrese Chrudim
 Spáleniště (Rapšach) – samota u obce Rapšach v okrese Jindřichův Hradec
 Spáleniště (sídliště) – sídliště v Chebu

kopec
 Spáleniště (Švihovská vrchovina) (479,1 m) - vrchol v Merklínské pahorkatině, severovýchodně od Újezdce v okrese Plzeň-jih

v kultuře
 Požáry a spáleniště (kniha) – kniha Jiřího Švejdy
 Požáry a spáleniště (film) – český film z roku 1980 režiséra Antonína Kachlíka

Související články 
 Spálenisko

Externí odkazy